Existuje více sakrálních staveb v různých zemích pojmenovaných Chrám Krista Spasitele:
 Katedrála Krista Spasitele (Moskva): je pravoslavná katedrála v ruském městě Moskva. Spravuje jej Ruská pravoslavná církev.
 Chrám Krista Spasitele (Banja Luka): je chrám Srbské pravoslavné církve ve městě Banja Luka (Republika srbská, Bosna a Hercegovina).
 Chrám Krista Spasitele (Kaliningrad): je pravoslavným chrámem v ruském městě Kaliningrad. Spravuje jej Ruská pravoslavná církev.
 Chrám Krista Spasitele (Priština): je nedokončený a poničený pravoslavný kostel, nacházející se v metropoli Kosova, Prištině.
 Chrám Krista Spasitele (Užhorod): je hlavním katedrálním chrámem Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu v ukrajinském městě Užhorod (Zakarpatská oblast).

Rozcestníky - sakrální stavba